Nakaseke (district), een district in Centraal-Oeganda
 Nakaseke (stad), de hoofdplaats van het Oegandese district Nakaseke